Бальдо () — многозначное слово итальянского происхождения.

 Бальдо де Убальдис (1327—1400) — итальянский средневековый юрист, в честь которого названы:
 Бальдо-дельи-Убальди — станция римского метрополитена, на линии А.
 Бальдо, Джузеппе (1914—2007) — итальянский футболист, полузащитник.

См. также 
 Феррара-ди-Монте-Бальдо (Ferrara di Monte Baldo) — коммуна в Италии.